Balta puede hacer referencia a:
 Balta, isla de Escocia.
 Balta, localidad de Estados Unidos.
 Balta, ciudad de Ucrania.
 Balta, localidad de Túnez.
 Raión de Balta, Ucrania.

Además, es un apellido de varias personalidades:
 José Balta, militar y político peruano.
 Hakan Balta, futbolista turco.
 Baltasar Sánchez, futbolista y entrenador español.

Otros:
 Balta, género de cucarachas